Ngawi   is een regentschap (kabupaten) in het centraal westen van de Javaanse provincie Oost-Java in Indonesië. Het gebied heeft een oppervlakte van 1.295,98 km² en er wonen circa 817.765 mensen bij de volkstelling van 2010. De hoofdstad en zetel van de regering is de gelijknamige stad Ngawi.

Het regentschap wordt begrensd door het regentschap Bojonegoro in het noordoosten, het regentschap Madiun in het oosten, het regentschap Magetan in het zuiden. En in het westen, in de provincie Midden-Java, de regentschappen Karanganyar, Sragen, Grobogan en Blora.

Onderdistricten 
Bij de volkstelling van 2010 werd het regentschap verdeeld in negentien onderdistricten (de kecamatan). In deze onderdistricten liggen 217 plaatsen die een administratieve eenheid zijn.

Regentschap of stadsgemeente in Oost-Java